

Див. також 
 Нестор Махно
 Галина Кузьменко
 Щусь Федосій Юстинович
 Каретников Семен Микитович
 Лепетченко Олександр Савельєвич
 Білаш Віктор Федорович
 Аршинов Петро Андрійович
 Кожин Фома
 Олексій Чубенко
 Задов Левко Миколайович
 Григорій Маслаков
 Нікіфорова Марія Григорівна
 Данило Терпило
 Матвій Григор'єв
 Андрій Мазепа